Rhacochilus är ett släkte av fiskar. Rhacochilus ingår i familjen Embiotocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Rhacochilus